Cantanhede (Maranhão) — cidade do Maranhão, Brasil
 Cantanhede (Portugal) — cidade de Portugal
 Cantanhede (freguesia) — freguesia do concelho de Cantanhede, Distrito de Coimbra

Desambiguações de topônimos